Флитнер () — немецкая фамилия:

 Флитнер, Давид Францевич 1796—1869) — генерал-суперинтендент и вице-председатель Петербургской евангелическо-лютеранской консистории.
 Флитнер, Наталья Давидовна (1879—1957) — советский историк-востоковед, искусствовед, доктор исторических наук, профессор.